Гасников — фамилия.

Известные носители:
 Гасников, Александр Александрович (род. 1974) — казахстанский хоккеист.
 Гасников, Евгений Александрович (род. 1988) — казахстанский хоккеист.
 Гасников, Михаил Иванович (1921-1989) — Герой Советского Союза.